Jazīrat Miskān (arabiska: جَزِيرَة مِسْكَان) är en ö i Kuwait.   Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat Miskān är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 0,8 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,9 kilometer i öst-västlig riktning.  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Al Asimahguvernementet